Yoshinori – nome proprio maschile giapponese
9073 Yoshinori – asteroide della fascia principale